

Anno 
 141 o 141 a.C.

Codici 
 141  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hottviller, nel dipartimento francese della Mosella

Matematica 
 141 – numero